1982/83 was het 85ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Liverpool werd voor de tweede keer op rij landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Liverpool FC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Liverpool FC, die in het seizoen 1982/83 onder leiding van trainer-coach Bob Paisley voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Second Division

Third Division

Fourth Division

Zie ook
FA Cup 1982/83
Football League Cup 1982/83
Engels voetbalelftal in 1982
Engels voetbalelftal in 1983

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1982/83